Das Gespenst von Canterville (engl.: The Canterville Ghost) bezeichnet:

 Das Gespenst von Canterville (Erzählung), Erzählung von Oscar Wilde (1887)
 Das Gespenst von Canterville (1944), US-amerikanische Filmkomödie von Jules Dassin
 Das Gespenst von Canterville (1964), deutscher Fantasyfilm von Helmut Käutner
 Das Gespenst von Canterville (1974), britische Komödie von Robin Miller
 Das Gespenst von Canterville (1986), US-amerikanisch-britischer Familienfilm von Paul Bogart
 Das Gespenst von Canterville (1996), US-amerikanischer Familienfilm von Sydney Macartney
 Das Gespenst von Canterville (2005), deutsche Grusel-Komödie von Isabel Kleefeld
 Das Gespenst von Canterville (2013), deutsche Grusel-Oper von Marius Felix Lange
 Das Gespenst von Canterville (2016), französisch-belgische Grusel-Filmkomödie von Yann Samuell